Ferdinand Horn ist der Name folgender Personen:

* Ferdinand Horn (Politiker, I) (vor 1848–nach 1849), deutscher Fabrikant und Landtagsabgeordneter
 Ferdinand Horn (Politiker, II) (vor 1874–nach 1875), deutscher Fabrikant und Landtagsabgeordneter
 Ferdinand Horn (Bergsteiger), Bergsteiger